Emmaste se poate referi la:

Diviziuni administrative
Emmaste (Estonia), comună (vald) în Județul Hiiu, Estonia

Localități
Emmaste (Emmaste), reședința comunei Emmaste (Estonia)